Filter (gemeinsprachlich maskulin der Filter / fachsprachlich meist neutral das Filter)  steht für:

Geräte, Bauteile oder Baugruppen:

Fluidtechnik:
 Filter (Fluidtechnik), eine Vorrichtung zur Trennung von Medien, beispielsweise ein Kaffeefilter

Elektrotechnik:
 Filter (Elektrotechnik), eine elektrische Schaltung, die bestimmte Frequenzen aus einem Signalspektrum abschwächt
 Mechanisches Filter, eine mechanische Vorrichtung zum gleichen Zweck

Optik:
 Filter (Optik), ein Hilfsmittel zur Selektion von elektromagnetischer Strahlung
 Filter (Fotografie), ein Bauteil, das vor der Kameralinse befestigt wird

Methoden:

Mathematik, Statistik, Datenbank:
 Filter (Mathematik), ein mathematisches Objekt, das den Begriff der Folge verallgemeinert
 Filter (Statistik), ein mathematisches Verfahren, das Mengen beliebiger Objekte filtert
 Filter (Software), eine Programmfunktion, durch die aus vorhandenen Eingabedaten nur eine bestimmte Teilmenge verwendet/verarbeitet wird.
 Filter (SQL), selektierte Datenbank-Abfrage

Signalverarbeitung:
 Digitales Filter, ein mathematisches Filter zur digitalen Signalverarbeitung

Informatik/Mechanik:
 Filter (Strukturanalyse), eine matrizielle Darstellungsweise von Lasten und Strukturen für die Tragwerksberechnung

Digitale Bildverarbeitung:
 Grafikfilter, Effekte zur Bildveränderung
 Filter (Bildverarbeitung), eine Operation, die ein Eingangsbild mittels einer mathematischen Abbildung in ein Ausgabebild überführt

Kunst und Kultur:
 Filter (Band), US-amerikanische Rockband

Filter ist der Familienname folgender Personen:
 Katharina Filter (* 1999), deutsche Handballspielerin
 Klaus Filter (* 1933), deutscher Rennruderer, Bootsbauer und Bootsentwickler
 Wilfried Filter (1933–2002), deutscher Politiker (SPD), MdBB für Bremerhaven

Siehe auch:
 der Große Filter, ein Konzept um das Fermi-Paradoxon zu lösen
 Filterführung, eine Methode bei der Konstruktion von Fragebögen
 Filtration (Trennverfahren), ein mechanisches Trennverfahren
 Filtrierung (Wahrscheinlichkeitstheorie), ein mathematisches Konzept
 Filder